Il toponimo Movileni può riferirsi a diverse località della Romania:
Movileni, comune del distretto di Galați
Movileni, comune del distretto di Iași
Movileni, comune del distretto di Olt
Movileni (Botoșani)
Movileni (Șendreni), Galați
Movileni (Suceava)
Movileni (Vaslui)

Pagine correlate 
 Movila
 Moviliţa